Žičnica je lahko:
žičnica, naprava za prevoz oseb ali tovora na težje dostopna področja
hmeljna ali hmeljska žičnica, ogrodje iz drogov in žic za oporo hmeljevim rastlinam
Žičnica, potok, ki teče skozi Žiče v občini Slovenske Konjice